Schenk:
 Claus (Philipp Maria Justinian) Schenk, Graf von Stauffenberg (1907, Jettingen  1944, Berlin), un ofițer german
 Christian (Wilhelm) Schenk (* 1951, Kronstadt ()), un poet, eseist, și traducător bilingv româno-german

A se vedea 
Schenck
 Schenke
 Schenker (-ck-)

Referinte si note 

Nume de familie germane
Nume de familie din Transilvania